est un roman pour la jeunesse de l'auteur britannique  publié en 1969 ;
 Charlotte Sometimes est une chanson du groupe The Cure sortie en 1981 et inspirée du roman ;
 Charlotte Sometimes est un nom de scène utilisé par la chanteuse américaine  née en 1988 ;
 Charlotte Sometimes est un film du réalisateur Eric Byler sorti en 2002 ;